Betty, a Feia pode ser:

Televisão
 Yo soy Betty, la Fea, telenovela colombiana de 1999.
 A Feia Mais Bela, telenovela mexicana de 2006.
 Ugly Betty, seriado estadunidense de 2006.
 Bela, a Feia, telenovela brasileira de 2009.
 Betty en NY, telenovela estadunidense de 2019.

Desambiguação